Anne Schäfer (ur. 1987) – niemiecka tenisistka
 Artur Schäfer (1903-?) – zbrodniarz nazistowski
 Axel Schäfer (ur. 1952) – niemiecki polityk
 Carl Schäfer (1844-1908) – niemiecki architekt
 Carolin Schäfer (ur. 1991) – niemiecka lekkoatletka
 Emanuel Schäfer (1900-1974) – niemiecki zbrodniarz wojenny
 Ernst Schäfer (1910-1992) – niemiecki zoolog
 Günther Schäfer (ur. 1962) – niemiecki piłkarz
 Gustav Schäfer (ur. 1988) – niemiecki muzyk
 Hans Schäfer (1927-2017) – niemiecki piłkarz, napastnik
 Heinrich Schäfer (1907-?) – członek SS i niemiecki polityk
 Janne Schäfer (ur. 1981) – niemiecka pływaczka
 Karl Emil Schäfer (1891-1917) – niemiecki żołnierz
 Karl Theodor Schäfer (1900-1974) – niemiecki teolog katolicki
 Karl Schäfer (1909-1976) – austriacki łyżwiarz figurowy
 Manfred Schäfer (ur. 1943) – australijski piłkarz
 Marcel Schäfer (ur. 1976) – niemiecki piłkarz, obrońca
 Oliver Schäfer (ur. 1969) – niemiecki piłkarz, obrońca
 Raphael Schäfer (ur. 1979) – niemiecki piłkarz, bramkarz
 Robert Schäfer (1905-?) – członek SS
 Wilhelm Schäfer (1911-1961) – członek SS
 Winfried Schäfer (ur. 1950) – niemiecki piłkarz, prawy pomocnik
 Zdeněk Schaefer (ur. 1906) – czeski mykolog